Завиванці — інша назва кручеників, рулетів із м'яса з овочевою начинкою;
 Завиванець — інша назва струдля.